Poré peut désigner :
Poré, la commune rurale située dans le département de Guiaro au Burkina Faso,
Poré, la commune rurale située dans le département de Kordié au Burkina Faso.